Pak Csong Hi (1917–1979) dél-koreai politikus, köztársasági elnök 1961-től haláláig
 Pak Csonghi (1966) dél-koreai cselgáncsozó, olimpikon
 Pak Csonghi (1967) dél-koreai sportlövő, olimpikon
 Pak Csonghi (1975) olimpiai bronzérmes dél-koreai kézilabdázó